Lîlot des Champignons ou île aux Champignons est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Ilot situé à l'est des Sept-Îles et au nord de l'île du Gouverneur, dans la baie Pierre-Lejay, il tient son nom des formations de 
glace dues au gel des embruns qui le recouvrent durant l'hiver et qui présentent l'aspect d'énormes champignons.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Champignons